Sainte-Barbe puede referirse a: 

 Sainte-Barbe, comuna francesa situada en Mosela.
 Sainte-Barbe, comuna francesa situada en Vosgos.
 Sainte-Barbe, municipio canadiense del Quebec.